Holenderskie Tourist Trophy 2003 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 28 czerwca 2003 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2003
Holenderskie Tourist Trophy
2003 w Holandii